Quinnell est un patronyme porté notamment par :

  (1940-2005), écrivain britannique ;
 Craig Quinnell (1975-), joueur gallois de rugby à XV ;
 Derek Quinnell (1949-), joueur gallois de rugby à XV ;
  (1983-), joueur gallois de rugby à XV ; 
  (1939-), réalisateur australien ;
 Scott Quinnell (1972-), joueur gallois de rugby à XV.